Села:
 Сильне — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Ківерцівський район
 Сильне — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Любомльський район